Lessertia kan syfta på:

 Lessertia (djur) – ett släkte av spindlar
 Lessertia (växter) – ett släkte av växter